Cabrol est un patronyme français et plus particulièrement occitan . D'origine languedocienne, il est issu du latin capreolus, qui a désigné le chevreuil. Il est partagé par :

 Barthélémy Cabrol (1529-1603), anatomiste montpelliérain 
 François Gracchus Cabrol (1793-1882), militaire, industriel et homme politique aveyronnais
 Fernand Cabrol (1855-1937), théologien français  
 Jules Albert Cabrol (1871-1924), homme politique français
 Raoul Cabrol (1895-1956), dessinateur et journaliste caricaturiste français
 Al Cabrol (1911-1957), catcheur et acteur français
 Christian Cabrol (1925-2017), chirurgien cardiaque et homme politique français, connu pour avoir réalisé la première transplantation cardiaque en Europe le , la première transplantation cardio-pulmonaire en 1982, et la première implantation de cœur artificiel en France en 1986
 Laurent Cabrol (1947 - ), écrivain, homme de radio et de télévision français spécialiste de la météorologie
 Henri Cabrol (1947 - ), ancien joueur français de rugby à XV ayant occupé le poste d'arrière puis surtout de demi d'ouverture à l'AS Béziers
 Catherine Cabrol (1957 - ), photographe et réalisatrice française
 Agnès Cabrol (1964 - 2007), égyptologue avignonnaise

Voir aussi
 Pierre de Cabrol de Mouté (1769 - 1819), militaire français
 Prix Cabrol

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme occitan